Башкирско-русское двуязы́чие — широко распространённое явление среди башкир России и ряда стран СНГ. Объясняется историческим соседством башкирского и русского народов.

История 
Русский язык в РФ является официальным языком и используется как язык межнационального общения в многонациональном государстве. Башкирский язык является государственным языком в Республике Башкортостан. Во многих областях деятельности людям необходимо знание одновременно русского и башкирского языков.

В силу исторических обстоятельств, башкирско-русское двуязычие носит асимметричный характер и наблюдается в основном среди башкирского населения. Уровень знания русскоязычным населением республики башкирского языка ограничен, так как слабо подкреплён практическими навыками.

В Башкортостане наблюдается также владение тремя (русский, башкирский, татарский) и более языками. При этом башкирский язык служит дополнительным языком межнационального общения.

Башкирско-русская интерференция 
Вследствие двуязычия в речи людей, знающих башкирский и русский язык, возникает явление интерференции. Языковой интерференцией называются отклонения от норм родного языка, которые появляются в речи двуязычных носителей в результате их знакомства с несколькими языками.

Факты явлений интерференции обнаруживаются на фонологическом, грамматическом и лексическом уровнях языка. Проблемы языковой интерференции возникают при совместном обучения детей русской и башкирской национальности.

Наиболее распространенными явления интерференции возникают в словах, сходных по звучанию: ак[ы]т — акт, апт[и]ка — аптека, ба[ту]н — батон, би[ту]н — бидон, гал[уш] — галоши, гр[ зд ] — грузди, к[ н шн ] — конюшня, к[ рит ] — корыто, [малатук] — молоток и др.

Явление интереференции в предложениях: «Мин пошел. Можно мы я книгу возьму»? Он особенно чувствителен к определенного рода влияниям окружающей среды: «Ты будешь достать эту банку варенья из подпола. Я буду написать сочинение о весне».

Интерференция наблюдается также в следующих случаях:
 Вставка лишнего гласного звука между согласными в середине слова: проспе[ ыт] — проспект, ак[ы]т — акт.
 Появление лишнего гласного звука между согласными звуками для речи двуязычных носителей характерно в начале слова.
 Перенос фонетических норм башкирского языка на русский язык — замена звуков.
 Перенос нормы грамматического строя башкирского языка на русский (Мальчик учить собаку).

Устранением проблем, связанных с языковой интерференцией, занимаются в школах путём углубленного изучения языков, систематической работой над лексикой языка, литературным чтением, наблюдением над устной и письменной речью.

Литература 
 Юлдашев Ю. Х. Национально-русское двуязычие в Республике Башкортостан в современных условиях. Уфа, 2007.
 О двуязычии в Башкирской ССР // Проблемы духовной культуры тюркских народов СССР. Уфа, 1991.
 Этноязыковая ситуация в Ленинском районе г. Уфы (социолингвистический аспект) Л Проблемы духовной культуры тюркских народов СССР. Уфа, 1991.
 О некоторых особенностях двуязычия // Наука Урала. Свердловск, 1991.№ 16.
 Проблемы двуязычия в городе // Вопросы этнографии городского населения Башкортостана. Уфа, 1992.

Ссылки

Примечания 

Башкирский язык
Социолингвистика
Прикладная лингвистика
Русский язык